USS Georgia — кораблі ВМС США, названі на честь штату Джорджія.

 USS Georgia (BB-15) — пре-дредноут типу «Вірджинія». Збудований у 1906 році. Здійснив навколосвітню подорож у складі Великого Білого флоту. Брав участь у Першій світовій війні. Зданий на злам у 1923 році. 
 USS Georgia (SSGN-729) — атомний підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1984 році. Станом на 2022 рік перебуває у строю.

Див. також 
 USS State of Georgia (1861) — паровий канонерський човен, збудований у 1861 році.Брав участь у громадянській війні в США. Проданий у 1865 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни